Dr. Fritz (espírito)
 Fritz (xadrez)
 Fritz (cão)
 Fritz (basquetebolista)

Desambiguações de antropônimos